Brüder Michaud steht für:
 Frank Michaud und Albert Michaud, Entdecker (1900) der Jewel Cave, siehe Jewel Cave National Monument
 Joseph François Michaud und Louis Gabriel Michaud, Verfasser der Biographie universelle ancienne et moderne (1811–28)